Ba'quba District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Diyala, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad.

I övrigt finns följande i Ba'quba District:

 Tall Abū Ḩasan (en kulle)
 Tall as Samlāsīyah (en kulle)
 Tall Sa‘īdah (en kulle)
 Tall Şahab (en kulle)
 Tall Tamdār (en kulle)
 Tulūl Khaţţār (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Diyala